Johan Lindkvist kan avse någon av följande personer:
Johan Lindquist (urmakare), 1728–1779
Johan Henrik Lindqvist, 1743–1798, finländsk matematiker och astronom
Johan Lindqvist, född 1969, svensk radiojournalist, röstskådespelare (bl.a. som Långben)
Johan Lindquist, född 1972, svensk radiojournalist, programpresentatör
Johan Lindqvist, född 1986, svensk stuntman som medverkat i bl.a. Hamilton-film, Ensamma i rymden och Äkta människor

Referenser